Berlingen kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Berlingen, Schweiz, ort och kommun, Thurgau,

Tyskland 

 Berlingen, Vulkaneifel – kommun i Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz,